A 2009-es Australian Open női páros versenyét a Serena Williams–Venus Williams-duó nyerte a Daniela Hantuchová és Szugijama Ai alkotta páros előtt.

Kiemeltek 
  Cara Black /  Liezel Huber (Negyeddöntősök)
  Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (Harmadik kör)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Aljona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (Első kör)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (Harmadik kör)
  Jen Ce /  Cseng Csie (Harmadik kör)
  Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (Harmadik kör, visszaléptek)
  Csuang Csia-zsung /  Szun Tien-tien (Első kör)
  Daniela Hantuchová /  Szugijama Ai (Döntősök)
  Serena Williams /  Venus Williams (Bajnokok)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (Negyeddöntősök)
  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone (Elődöntősök)
  Viktorija Azarenka /  Vera Zvonarjova (Harmadik kör, visszaléptek)
  Sorana Cîrstea /  Monica Niculescu (Második kör)
  Taccjana Pucsak /  Anasztaszija Rogyionova (Második kör)
  Hszie Su-vej /  Peng Suaj ''(Negyeddöntősök)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 Eredmények

N2